Tika steht für:

 Tilaka, als Kurzform, ein von Hindus auf der Stirn getragenes Segenszeichen
 Pseudonym der Schweizer Graffiti- und Streetart-Künstlerin Maja Hürst (* 1978)
 Apache Tika, ein Parser, siehe Apache Lucene #Projekt

TIKA steht für:
 Türkisches Präsidium für Internationale Kooperation und Koordination (TİKA)

Siehe auch:
 TICA
 Tikka

Abkürzung